Lancashire League 1891–92 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Bury FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892